L'expression occupation de la Belgique peut faire référence à deux évènements de l'histoire du pays :
 l'occupation allemande de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale ;
 et l'occupation allemande de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale.